Marakana steht für

 Marakana, Bezeichnung für den Rotrückenara
 Marakana, Bezeichnung für Stadion Rajko Mitić
 Marakana (Ethnie), eine indigene Gruppe in Südamerika

Siehe auch:
 Maracanã (Begriffsklärung)